Дослидное (с украинского — Опытное) — название населённых пунктов на Украине:

 Дослидное — посёлок в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Дослидное — село в Любарском районе Житомирской области.
 Дослидное — посёлок в Беляевском районе Одесской области.
 Дослидное — посёлок в Красноградском районе Харьковской области.
 Дослидное — посёлок в Чугуевском районе Харьковской области.
 Дослидное — посёлок в Белозёрском районе Херсонской области.
 Дослидное — село в Носовском районе Черниговской области.
 Дослидное — до 1977 г. название посёлка Сад Сумского района Сумской области.